Der Abbruchbagger KMC1600S (auch KMC1600) ist der derzeit größte Abbruchbagger Deutschlands. (Stand 2023) Der Bagger wurde als Sondermaschine von der Firma KTEG für das Unternehmen Hagedorn entwickelt, gebaut und 2021 übergeben.

Reichhöhe 
Bekannt wurde der Bagger durch seine maximale Reichhöhe. Durch den Teleskopstiel kann der Bagger Arbeit in 60 m Höhe verrichten. Das Gewicht des Anbaugeräts bei maximaler Reichweite darf bis zu 3 t betragen. Arbeitet der KMC1600S mit kürzeren Auslegern, kann er Anbaugeräte von bis zu 25 Tonnen führen.

Technische Daten 
Als Basis für den modifizierten Oberwagen dient ein Hitachi EX 1200S. Das Transportgewicht der Basismaschine ohne Laufwerkschiffe beläuft sich auf ca. 76 Tonnen. Das maximale Einsatzgewicht beträgt ca. 230 Tonnen. Der KMC1600S ist mit einem Cummins-Nieder-Emissionsmotor mit Ladeluftkühlung ausgestattet. Dieser erzeugt bei 23,15 Liter Hubraum eine Motorleistung von 771 PS/ 567kW. Die hydraulische Leistung liegt bei 350 bar und bis zu 1.000 Liter/Minute. Das Gesamtvolumen des Hydrauliksystems umfasst 1700 Liter.

Technische Besonderheiten 
KMC steht für KTEG Multi Carrier. Der Bagger ist durch patentierte Schnellwechselsysteme auf das vollhydraulische Wechseln des Auslegers wie auch der Anbaugeräte ausgerichtet. Der Baggerfahrer kann dabei durch kurze Ausrüstung schwere, um hohe Reißkräfte zu erzeugen (bis zu 324 kN) oder durch ausfahrbare Ausleger hohe Reichweite zu gewinnen.

Für den Transport wird der KMC1600S in acht Teile zerlegt, die per Schwerlastwagen transportiert werden. Ein hydraulisches Hebesystem ermöglicht es, den Bagger ohne Kran komplett verladen zu können. Der Oberwagen ohne Laufwerkschiff und Kontergewicht wiegt 76 Tonnen; das Kontergewicht 40 Tonnen, die Laufwerkschiffe jeweils 22 Tonnen.

Einsätze 

 Rückbau Kraftwerk Lünen
 Revitalisierung Haldener Dolomitwerke, Hagen
 Abriss Druckereistandort, Nürnberg
 Industrierückbau, Freiburg

Weblinks 

Unternehmensgruppe Hagedorn
 KTEG GmbH
 Video Rückbau Dolomiti-Werk
 Video Rückbau Kraftwerk Lünen

Einzelnachweise 

Raupenbagger
Baumaschine